La Copa de Malasia 2022 fue la 96.ª edición anual de la Copa de Malasia. El campeón fue Johor Darul Takzim que logró su tercer título en la competición y además recibió un cupo en la Copa AFC 2023-24.

Formato 
En la competencia, los once mejores equipos de la Superliga de Malasia 2022 se unieron a los cinco mejores equipos de la Liga Premier de Malasia 2022. Esta temporada no se disputó la fase de grupos. La competencia se jugó del 25 de octubre al 26 de noviembre de 2022, con 16 equipos en la fase eliminatoria comenzando con los octavos de final, seguido de los cuartos de final, las semifinales y la final. Esta edición se jugó a partidos de ida y vuelta excepto la final que se jugó a partido único. El 19 de octubre de 2022, la Liga de Fútbol de Malasia (MFL) anunció la abolición de la regla del gol de visitante en esta competición, siguiendo las últimas novedades de los cambios en la AFC y la UEFA.

Calendario 
El sorteo de la Copa de Malasia 2022 se realizó el 25 de octubre de 2022.

Sorteo 
Se dividieron sus bombos por sus ubicaciones desde la Superliga de Malasia 2022 hasta la Liga Premier de Malasia 2022, por lo que el bombo A incluye los 4 mejores equipos de la Superliga, el bombo B con esos lugares 5.º y 6.º incluye los 2 mejores equipos de la Liga Premier, el bombo C con los ubicados del 7 al 11 de la Superliga junto con los ubicados del 3 al 5 de la Liga Premier.

Cuadro de desarrollo

Octavos de final 
Los partidos de ida se jugaron los días 25, 26 y 27 de octubre, y los partidos de vuelta se jugaron el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2022.

|}

Cuartos de final 
Los partidos de ida se jugaron el 5–6 de noviembre y los partidos de vuelta el 11–12 de noviembre de 2022.

|}

Semifinales 
Los partidos de ida se jugaron el 15–16 de noviembre y los partidos de vuelta el 20–21 de noviembre de 2022.

|}

Final 
La final se jugó el 26 de noviembre de 2022 en el estadio Nacional Bukit Jalil en Kuala Lumpur, Malasia.

Véase también 
 Superliga de Malasia 2022
 Copa FA Malasia
 Malasia Charity Shield - Supercopa de Malasia
 Estadios de fútbol de Malasia

Referencias

Enlaces externos 
 Flashscore
 Soccerway

Malasia en 2022
Fútbol en 2022
Fútbol en Asia en 2022
Deporte en Malasia en 2022